Nemzeti Történeti Múzeum (Bulgária)
Nemzeti Történeti Múzeum (Dánia)
Nemzeti Történeti Múzeum (Tirana)